L’oblast de Zaporijjia (en , Zaporiz’ka oblast’) ou oblast de Zaporojie (en , Zaporojskaïa oblast) est une subdivision administrative du sud-est de l’Ukraine. Sa capitale est la ville de Zaporijjia. Il compte  en 2021.

Géographie 
L'oblast de Zaporijjia couvre une superficie de  et s'étend entre le Dniepr et la mer d'Azov. Elle est bordée au nord par l'oblast de Dnipropetrovsk, à l'est par l'oblast de Donetsk, au sud par la mer d'Azov et à l'ouest par l'oblast de Kherson. L'oblast héberge deux parcs nationaux : le Parc national Velykyï Louh et le Parc national de Pryazovske.

Histoire 

Cette oblast a conservé le nom de la patrie des Cosaques zaporogues, qui correspond aux actuelles oblasts de Tchernihiv, Soumy, Poltava et Kharkiv, et à la partie orientale de l'oblast de Dnipropetrovsk.

Villes 

Villes de l'oblast (population estimée en 2009) :
 Zaporijjia ()
 Melitopol ()
 Berdiansk ()
 Enerhodar ()
 Tokmak ()
 Polohy ()
 Dniproroudne ()
 Orikhiv ()
 Vilniansk ()
 Houliaïpole ()
 Vassylivka ()
 Kamianka-Dniprovska ()
 Prymorsk ()
 Molotchansk ()

Principales communes urbaines :
 Mykhaïlivka ()
 Yakymivka ()
 Kostyantynivka ()
 Vessele ()

Subdivisions 

L'oblast de Zaporijjia était divisé administrativement jusqu'en 2020 en 20 raïons (districts) ainsi que 5 villes (municipalités) directement subordonnées au gouvernement de l'oblast : Berdiansk, Enerhodar, Melitopol, Tokmak, et le centre administratif de l'oblast, Zaporijjia.

Note: L'astérisque (*): Bien que le centre administratif du raïon est situé dans la ville/commune dont il porte le nom, ces villes ne répondent pas aux autorités des raïons, mais sont directement subordonnées au gouvernement de l'oblast et donc ne sont pas comptées dans les statistiques des raïons.

Depuis 2020 

Avec la réforme administrative, depuis juillet 2020 il existe cinq raïons :
Raïon de Berdiansk,
Raïon de Melitopol,
Raïon de Polohy,
Raïon de Vassylivka,
Raïon de Zaporijjia.

Population

Démographie 
La population de l'oblast est en forte diminution depuis la dislocation de l'Union soviétique.

Recensements (*) ou estimations de la population :

Indice de fécondité et nombre de naissances :

Structure par âge
 0-14 ans: 14.7%  (hommes 129 008/femmes 121 535)
 15-64 ans: 67.7%  (hommes 552 037/femmes 601 646)
 65 ans et plus: 17.6%  (hommes 97 460/femmes 203 361) (2019 officiel)

Âge médian
 total: 42.5 ans 
 homme: 39.0 ans 
 femme: 46.0 ans  (2019 officiel)

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Zaporijjia
 Occupation russe de l'oblast de Zaporijjia
 Subdivisions de l'Ukraine

Liens externes

Notes et références 

Zaporijjia